Atlacomulquenses – abitanti di Atlacomulco de Fabela
Atlacomulquenses – abitanti di Atlacomulco